Бриллиантовая лига IAAF 2013 года состоит из 14 однодневных легкоатлетических соревнований, которые проводятся с промежутком от нескольких дней до трёх недель. 

Легкоатлетическая серия 2013 года стартовала в Дохе, Катар и завершится 6 сентября в Брюсселе, Бельгия.

Календарь

Мужчины

Беговые виды 

 В Дохе был проведён забег на 3000 метров вместо дистанции 5000 метров.
 В Лондоне был проведён забег на 1 милю,вместо 1500 метров.

Технические виды

Женщины

Беговые виды 

 В Стокгольме вместо дистанции 5000 метров был проведён забег на 3000 метров.

Технические виды

Ссылки 
 Официальный сайт

Бриллиантовая лига IAAF